Blumenfeld ist der Name folgender Orte:

 Blumenfeld, Ortsteil der Stadt Tengen im Landkreis Konstanz
 Blumenfeld (Bern) ein Quartier der Stadt Bern in der Schweiz
 Blumenfeld, bis 1929: Karczarningken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946:  Schelesnodoroschnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Krasnopillja (Mykolajiw), früher Blumenfeld,  Dorf in der Ukraine

Blumenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Blumenfeld (1912–1992), deutscher Diplomat
 Benjamin Markowitsch Blumenfeld (1884–1947), russischer Schachmeister
 Bernhard Blumenfeld (1846–1919), Großkaufmann und Reeder
 Clara Blumenfeld (1889–1978), deutsche Malerin und Illustratorin
 Diana Blumenfeld (1903–1961), jiddischsprachige Schauspielerin in Polen
 Erik Blumenfeld (1915–1997), deutscher Politiker (CDU)
 Erwin Blumenfeld (1897–1969), Fotograf deutsch-jüdischer Herkunft

 Hans Blumenfeld (1892–1988), deutsch-kanadischer Architekt
 Ignaz Blumenfeld, österreichischer Fußballspieler 
 Iossif Solomonowitsch Blumenfeld (1865–1941), russischer Sozialdemokrat
 Kurt Blumenfeld (1884–1963), Zionist deutsch-jüdischer Herkunft
 Moses Blumenfeld (1821–1902), deutsch-jüdischer Lehrer, Prediger, Politiker
 Mosher Joseph Blumenfeld (1904–1988), US-amerikanischer Jurist
 Otto Blumenfeld (1883–1975), deutsch-jüdischer Reeder, Kaufmann und Kunstsammler
 Paul Blumenfeld (1901–2001), deutscher Musiker (Cellist)
 Ralph David Blumenfeld (1868–1948), amerikanisch-britischer Journalist und Zeitungsmanager
 Richard Blumenfeld (1863–1943), deutscher Fabrikant
 Roy Blumenfeld (* 1944), US-amerikanischer Rockmusiker
 Walter Blumenfeld (1882–1967), deutsch-peruanischer Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Blumenfeld-Gambit
 Blumenfelde
 Blumenfeld